Hochwiesgraben ist ein Gewässername:

 Hochwiesgraben (Große Tulln), linker Zufluss der Großen Tulln bei Asparn (Markt Langenrohr), Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Hochwiesgraben (Sulzach), rechter Zufluss der Sulzach bei Untermichelbach (Gemeinde Wittelshofen), Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Hochwies